Алфонсо од Арагона или Алфонсо де Естрада (Сијудад Реал, 1470 — Мексико Сити, 1530) био је шпански племић, амбасадор у Енглеској за кога се каже да је био један од најугледнијих људи свог времена. Такође је уговорио брак између Каталине од Арагона и Хенрија VIII.

Био је ванбрачни син Фернанда Католичког и доње Луисе де Естраде, кћерке војводе од Естраде. Алфонсо је био плод младелачке љубави Фернанда и Луисе, и њихова веза није била могућа јер је Фернандо нешто већ био верен са Изабелом од Кастиље. Међутим, Фернандо је касније признао свог сина и именовао га војводом од Арагона. Алфонсо је био веома поносан на свог оца и верно му је служио у Фландрији и на Сицилији, због чега је увек уживао углед код Католичких краљева.

Породично стабло

Референце

Литература

Спољашње везе 

 Alonso de Estrada: el ciudarrealeño que llegó a ser gobernador de la Nueva España en tiempos del emperador Carlos V

Рођени 1470.
Умрли 1530.
Династија Трастамара
Историја Арагона